Byron N. Scott (1903-1991) – amerykański polityk
 Byron Scott (ur. 1961) – amerykański koszykarz